High Hopes puede referirse a:

Cine y televisión 
 High Hopes, un largometraje británico de 1988.
 High Hopes, una película estadounidense estrenada en 2006.
 High Hopes, una serie de televisión canadiense.

Música 
 «High Hopes (Frank Sinatra)», una canción interpretada por el cantante Frank Sinatra en la película A Hole in the Head.
 «High Hopes (canción de The S.O.S. Band)», una canción del grupo The SOS Band.
 «High Hopes (canción de Bruce Springsteen)», una canción de Tim Scott McConnell más conocida por las versiones del músico Bruce Springsteen, grabadas en 1995 y 2013.
 High Hopes (álbum), un álbum de estudio de Bruce Springsteen publicado en 2014.
 «High Hopes (canción de Pink Floyd)», una canción del grupo Pink Floyd.
 «High Hopes (canción de Kodaline)», una canción de Kodaline.
 «High Hopes (canción de Panic! at the Disco)», una canción de Panic! at the Disco